Cave Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cave Island (ö i Antarktis),

Bermuda 

 Cave Island (ö i Bermuda), St. George's, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar